Mezzane di Sotto, comune in provincia di Verona
Mezzane di Calvisano, frazione del comune di Calvisano, in provincia di Brescia
 Valle di Mezzane, valle in provincia di Verona